Серге́й Алекса́ндрович Ася́мов (а — ) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, командир воздушного корабля 746-го авиационного полка 3-й авиационной дивизии дальнего действия, Герой Советского Союза (), майор.

Биография 
Родился 1 ноября 1907 года в Красноярске в семье рабочего. Русский.

В Красной армии в 1929—1933 годах и с июня 1941 года. По окончании в 1931 году Ейского военно-морского авиационного училища проходил службу в качестве лётчика-инструктора, с 1933 года — лётчик Гражданского Воздушного флота, а с 1935 года — лётчик Ленской авиационной группы Главсевморпути.

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Член ВКП(б) с 1942 года.

Командир корабля 746-го авиационного полка (3-я авиационная дивизия дальнего действия) майор Сергей Асямов к январю 1942 года совершил 48 боевых вылетов.

10 августа 1941 года в составе группы бомбардировщиков Асямов участвовал в первом рейде советской авиации на Берлин.

Гибель 

Сергей Александрович погиб, находясь в служебной командировке в Великобритании для подготовки секретного перелёта министра иностранных дел СССР В. М. Молотова с дипломатической миссией в США.

29 апреля 1942 года,  за несколько недель до полёта министра иностранных дел СССР, для проверки безопасности маршрута из Москвы на шотландский аэродром Тилинг (Tealing) прилетел тяжёлый бомбардировщик ТБ-7. Командир самолёта майор С.А. Асямов, второй пилот майор Э. К. Пусэп (ставший командиром самолёта Молотова после гибели Асямова), штурманы капитан С. М. Романов и капитан А. П. Штепенко, борттехник А. Я. Золотарев и его помощник С. Н. Дмитриев.

30 апреля 1942 года британский пассажирский самолёт De Havilland DH.95 Flamingo (бортовой номер R2764) направился в Лондон. На борту самолёта, кроме четырёх членов экипажа находились два британских офицера связи и четыре члена советской военной миссии: помощник главы военной миссии в Великобритании по вопросам авиации полковник Григорий Петрович Пугачев, секретарь миссии военный инженер 2 ранга Петр Иванович Баранов, помощник военного атташе майор Борис Филиппович Швецов и командир советского бомбардировщика майор Сергей Александрович Асямов. В полёте неожиданно разрушился и загорелся мотор, взорвались пары бензина в топливном баке, разрушив крыло самолёта. Погибли все.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу Военно-воздушных сил Красной Армии» от 20 июня 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Медаль "За трудовое отличие"
 Медаль «За оборону Москвы»

Память 
 Именем Героя названы улица в посёлке городского типа Зырянка Верхнеколымского улуса Якутии и бухта в море Лаптевых на полуострове Таймыр.
 В британской деревне Грейт Узберн в Северном Йоркшире в 2012 году погибшим в авиакатастрофе установлены мемориальные доски от Посольства России и Приходского Совета. Именем Асямова названа улица деревни.

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в авиакатастрофах в Великобритании